Слово «Гинза» может обозначать:
 Гинза или Гиндза — торговый квартал и культурный центр города в Тюо, одном из специальных районов Токио.
 «Гинза» или «» — космологический трактат в мандейской религии, иное название — «Сидра-рабба».